St Martin's Church (Canterbury) - kerk in Groot-Brittannië
 St Martin's Church (Laugharne) - kerk in Groot-Brittannië
 St Martin's Church (Cwmyoy) - kerk in Wales
 St Martin's Church (Roath) - kerk in Wales
 St Martin's Church (Ancaster) - kerk in Groot-Brittannië
 St Martin's Church (Zgornja Draga) - kerk in Slovenië
 St Martin's Church (Exeter) - kerk in Groot-Brittannië
 St Martin's Church (Waithe) - kerk in Groot-Brittannië
 St Martin's Church (Nacton) - kerk in Groot-Brittannië
 St Martin's Church (St Martin's) - kerk in Groot-Brittannië